Renton pode se referir a:
 Renton (Washington)
 Renton (Escócia)
 Kristen Renton - atriz norte-americana

Desambiguação